Le sigle CCPV peut faire référence à :

 Communauté de communes de la Picardie Verte ;
 Communauté de communes du pays de Valençay ;
 Communauté de communes du Pays de Valois ;
 Communauté de communes du Pays de Villersexel ;
 Communauté de communes du Pays voironnais, ayant précédé la création de la Communauté d'agglomération du Pays voironnais ;
 Communauté de communes du Piémont Vosgien ;
 Communauté de communes du Plateau Vert ;
 Communauté de communes La Porte des Vallées.

L'abréviation CCPv peut faire référence à :
 CCP ventral, une sous-division du cortex cingulaire postérieur (CCP), dans le cerveau.